Исай Борисович Шойхет (21 октября 1913 — 1986) — советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Исай Борисович Шойхет родился 21 октября 1913 года. В 1936 году окончил театральное училище в Ленинграде.

В 1936 году стал одним из основателей Драматического театра Северного флота в Мурманске, был его первым художественным руководителем. В 1936—1941 годах служил актёром и режиссёром. Участвовал в Великой Отечественной войне.

С 1945 года работал режиссёром Вышневолоцкого драматического театра в Вышнем Волочке Калининской области, а с 1947 года — режиссёром Кировского драматического театра.

Вернувшись в Мурманск в 1949—1968 и 1978—1980 годах был главным режиссёром Драматического театра Северного флота.

Был главным режиссёром театра Группы Советских войск в Германии и главным режиссёром Театра-студии киноактёра киностудии «Ленфильм». Поставил десятки спектаклей, получивших общественное признание в СССР и за рубежом.

В 1973—1974 годах преподавал в ЛГИТМиКе режиссуру и актёрское мастерство.

Умер в 1986 года, похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде.

Дочь — Ида Исаевна Середнякова (род. 1937), доцент кафедры русского языка и педагогики Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (13.03.1951).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (21.02.1958).
 Народный артист РСФСР (16.12.1966).

Работы в театре

Театр Северного флота 
 «Мещане» М. Горького
 «За вторым фронтом» В. Собко
 «Макар Дубрава» А. Корнейчука

Кировский драматический театр 
 «Молодая гвардия» пьеса Анатолия Алексина по роману Александра Фадеева(1947)

Ссылки 
 
 
 
 

Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Драматический театр Северного флота
Похороненные на Серафимовском кладбище